North Washington kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
North Washington (Colorado)
North Washington (Iowa)